Dardanos (griechisch , lateinisch Dardanus) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Dardanos (Sohn des Zeus), Stammvater der kleinasiatischen Dardaner 
 Dardanos (Samothrake), Begründer der Mysterien von Samothrake
 Dardanos (Sohn des Paris), Sohn der Helena von Paris
 Dardanos (Sohn des Bias), Troer, wie sein Bruder Laogonos von Achilles getötet
 Dardanos (Skythe), König der Skythen, Vater der Idaia
 Dardanos (Illyrer), Stammvater der illyrischen Dardaner

sowie der Name von
 Dardanos (Philosoph) (1. Jahrhundert v. Chr.), stoischer Philosoph aus Athen
 Claudius Postumus Dardanus, Senator, Römischer Jurist, Römischer Präfekt

Sonstiges:
 Dardanos (Stadt), eine antike Stadt am asiatischen Ufer des Hellespont
 (18268) Dardanos, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner
 Dardanus, eine Oper in fünf Akten von Jean-Philippe Rameau 
 Dardanus (Sacchini), eine Oper in vier Akten von Antonio Sacchini
 Titularbistum Dardanus der römisch-katholischen Kirche

 Corsearder auch Dardanus Stone; Stein in Schottland